Ernest River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

Ernest River (Brunswick River), ein Nebenfluss des Brunswick River im Bundesstaat Western Australia 
Ernest River (Forrest River), ein Nebenfluss des Forrest River im Bundesstaat Western Australia